Кубок Таджикистана по футболу () — ежегодный футбольный турнир в Таджикистане, основанный в 1992 году. Проводится под эгидой Футбольной лиги Таджикистана и Федерации футбола Таджикистана. В турнире могут принять участие футбольные клубы страны, выступающие в Высшей и Первой лигах чемпионата Таджикистана.

Действующий обладатель Кубка Таджикистана, перед началом нового сезона играет с победителем (чемпионом) Высшей лиги Таджикистана в матче за Суперкубок Таджикистана. Если победителем Высшей лиги Таджикистана и обладателем Кубка Таджикистана становится одна и та же команда, то в матче за Суперкубок, вторым финалистом становится клуб занявший второе место в Высшей лиге Таджикистана.

Самым титулованным обладателем Кубка Таджикистана, является душанбинский «Истиклол». На его счету 8 завоёванных титулов.

Финалы

Статистика

Ссылки и источники 
 Вся информация о Кубке Таджикистана на официальном сайте Федерации футбола Таджикистана
 Вся информация о Кубке Таджикистана на сайте rsssf.com

Примечания 

Футбол в Таджикистане
Таджикистан